Hufeisenstempel ist

 eine Sonderform des Poststempels, siehe Hufeisenstempel (Poststempel)
 ein Werkzeug des Hufschmieds, siehe Hufeisenstempel (Werkzeug)